Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Sparta Prague Open 2013 nastoupilo šestnáct párů. Obhájkyněmi titulu byly francouzské tenistky Alizé Cornetová a Virginie Razzanová, které titul pro neúčast na turnaji neobhajovaly. Vítězkami turnaje se staly Renata Voráčová a Barbora Záhlavová-Strýcová z České republiky.

Nasazení párů 
  Renata Voráčová /  'Barbora Záhlavová-Strýcová (vítězky)
  Irina Falconiová /  Eva Hrdinová (finále)
  Akgul Amanmuradova /  Eleni Daniilidou (čtvrtfinále)
  Jill Craybas /  Vesna Dolonc (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference 

WTA Prague Open
Association Club Sparta Praha
Tenis v roce 2013
Tenis v Česku v roce 2013